A ključ főnév több délszláv nyelvben kulcsot jelent.

Bosznia-Hercegovina
Ključ város és község az Una-Szanai kantonban
Ključ falu Gacko községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Ključ középkori vár Kelet-Hercegovinában

Bulgária
Kljucs falu Petrics községben Blagoevgrad megyében

Horvátország
Ključ falu Drniš községben, Šibenik-Knin megyében
Ključ falu Novi Marof községben, Varasd megyében
Ključ Brdovečki falu Brdovec községben, Zágráb megyében

Szerbia
Ključ, falu Mionica községben, a Kolubari körzetben